Galaxiidae är en familj av fiskar. Galaxiidae ingår i ordningen norsartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Galaxiidae 50 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Galaxiidae